Hufiec ZHP Gdynia im. Bohaterów Gdyni – terytorialna wspólnota gromad i drużyn Związku Harcerstwa Polskiego działająca w ramach Chorągwi Gdańskiej ZHP. Swym zasięgiem obejmuje teren miasta Gdynia. Hufiec posiada Harcerską Bazę Obozową w Czernicy oraz w budynku Stanicy Hufca ZHP Gdynia prowadzony hostel.

Historia 
Budynek hufca został zbudowany w latach 20 XX wieku przez Józefa Englicha. Po wybuchu wojny budynek dom skonfiskowały przez władze niemieckie oraz został przebudowany. Zamieszkał w nim hitlerowski zastępca nadburmistrza Gotenhafen. Przez cały okres wojny była to jego prywatna willa. W czasie niemieckiej okupacji na terenie miasta działał Tajny Hufiec Harcerzy (THH). THH przeprowadził między innymi akcję B-1 polegającą na zdobyciu planu portu gdyńskiego, akcję B-2, której zadaniem było wykrycie i naniesienie na plan miasta wszystkich stanowisk wojsk niemieckich, akcję A-A, polegająca na rozbrajaniu ładunków wybuchowych z obiektów przeznaczonych do zniszczenia. Akcje te zostały przeprowadzone w okresie od września 1944 do 28 marca 1945 roku, czyli do dnia wyzwolenia Gdyni przez sowietów. 

Zaraz po wyzwoleniu Gdyni, tymczasowe władze miasta przekazały budynek gdyńskim harcerzom na ich potrzeby w uznaniu ich wkładu w uratowanie Gdyni przed zniszczeniami. Po niecałym roku, bo już w 1946 budynek odebrała harcerzom Marynarka Wojenna. W budynku, w latach terroru stalinowskiego 1945–1956, mieścił się Wydział Informacji Marynarki Wojennej. W podziemiach budynku znajdował się areszt, który w 1949 roku został przeniesiony do kamienicy przy ul. Świętojańskiej 9. Na przełomie roku 1956 i 1957 budynek został ponownie przekazany gdyńskim harcerzom.

Imprezy Organizowane Przez Hufiec 
Najbardziej znaną imprezą organizowaną przez hufiec jest Rajd Tajnej Lilijki (RTL). Co roku harcerze spotykają się w marcowy weekend, aby upamiętnić wydarzenia, które miały miejsce w Gdyni w czasie II wojny światowej. Impreza odbywa się nieustannie od 1991 roku. Jest to miejska gra terenowa mająca na celu upamiętnić działania THH. Każdy pion wiekowy ma oddzielną trasę. Impreza kończy się uroczystym apelem pod pomnikiem harcerzy w Gdyni.

Jednostki Hufca ZHP Gdynia im. Bohaterów Gdyni
W hufcu działają zarówno drużyny harcerskie, starszoharcerskie, gromady zuchowe jak i drużyny wędrownicze. W Hufcu działa także klub specjalnościowy, Komisja Stopni Instruktorskich, Harcerska Akademia Kształcenia, Sąd Harcerski i Komisja Rewizyjna

 162 Gdyńska Drużyna Harcerska "Vabadus"
 27 Gdyńska Drużyna Harcerska "Pajęczaki"
 17 Gdyńska Drużyna Harcerska "Odważne Łosie"
 21 Gdyńska Gromada Zuchowa "Arturianie"
 8 Gdyńska Drużyna Harcerska "Brzask"
 0,8 Gdyńska Drużyna Wędrownicza "Fram"
 888 Gdyńska Drużyna Starszoharcerska "Eldar"
 88 Gdyńska Drużyna Harcerska "Alfar"
 8 Gdyńska Gromada Zuchowa "Źródlane Elfy"
 53 Gdyńska Drużyna Starszoharcerska "Stefany"
 7 Gdyńska Drużyna Harcerska "Wilki"
 7 Gdyńska Gromada Zuchowa "Misie Szczęślaczki"
 51 Wodna Gdyńska Drużyna Harcerska "Rozbitkowie"
 15 Wodna Gdyńska Drużyna Harcerska "Pogromcy Mórz"
 15 Gdyńska Gromada Zuchowa "Odkrywcy Nieznanych Lądów"
 50 Gdyńska Gromada Zuchowa "Zefirki"
 6 Gdyńska Drużyna Starszoharcerska "Navigato"
 1 Gdyńska Drużyna Wędrownicza "Wataha"

Hufiec zrzesza także 1 Szczep Wodny "Horyzont", III Szczep "Puszcza" oraz 8 Szczep "Szum".

Stanica Hufca ZHP Gdynia im. gen. Roberta Baden-Powella  
W budynku hufca mieści się stanica harcerska – Stanica Hufca ZHP Gdynia im. gen. Roberta Baden-Powella położona przy Bulwarze Nadmorskim oraz Polance Redłowskiej. Stanica bierze nazwę od nazwiska patrona Stanicy Harcerskiej – Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu, który jedyny raz w historii (w sierpniu 1933 roku) odwiedził Polskę. Podczas tej wizyty odwiedził tylko jedno miejsce - Polankę Redłowską w Gdyni, znajdującą się około 800 metrów od budynku. Dla upamiętnienia tej historycznej wizyty nazwano Stanicę Harcerską jego imieniem. W budynku prowadzony jest także BP Hostel, którego nazwa opatrzona jest skrótem używanym przez skautów na całym świecie – „BP”, czytanym z angielska jako „BiPi” od nazwiska Roberta Baden-Powella.

Zobacz też 

 Związek Harcerstwa Polskiego
 Robert Baden-Powell
 Harcerstwo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Chorągwi Gdańskiej ZHP

Harcerstwo w Gdyni
Gdynia
Hufce Chorągwi Gdańskiej ZHP